Чемпионат Польши по международным шашкам среди женщин — ежегодный турнир по шашкам. Первый чемпионат состоялся в селе Почесна в 1977 году. Чемпионкой стала Геновефа Загланична. Одновременно проводился чемпионат среди мужчин.

Призёры 

* среди польских шашисток

Примечания

Литература 
 Журнал «Шашки» 1979 № 8, с.22.
 Журнал «Шашки» 1981 № 8, с.15.
 Журнал «Шашки» 1986 № 12, с.13.
 Журнал «Шашки» 1989 № 3, с.15.
 Журнал «Шашки» 1989 № 10, с.16.
 Журнал «Шашки» 1990 № 7, с.16.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»
 ChessArbiterPro
 Чемпионы Польши (- Polski (100)) на сайте ABC Warcabow
 Чемпионаты Польши на сайте KNDB